DHF est un code qui peut signifier :
 .

DHF est un sigle qui peut signifier :
 Dansk Håndbold Forbund (en français, Fédération danoise de handball) ;
 Dengue haemorrhagic fever (en français, dengue hémorragique) ;
Acide dihydrofolique.

Code IATA des aéroports